Godana ist der Familienname folgender Personen:

 Bonaya Godana (1952–2006), kenianischer Politiker
 Derebe Godana (* 1988), äthiopische Marathonläuferin